Osoby:
 Rainer Erdel – niemiecki polityk
 Werner Schulze-Erdel – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Erdl
 Ertel